Cogels kan betrekking hebben op: 

 Cogels (geslacht) - een geslacht van Belgische bankiers en politici met de titel baron of het predicaat jonkheer
 Cogels-Osylei - hoofdstraat in de Antwerpse wijk Zurenborg